RLV  steht für:

 Regelleistungsvolumen
 Restlichtverstärker
 Rheinischer Landwirtschafts-Verband

RLV